Oldoini ist der Familienname folgender Personen:
 Enrico Oldoini (* 1946), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Virginia Oldoini (1837–1899), italienische Kurtisane